Con el título de la La carta esférica se puede hacer referencia a:
 La carta esférica, novela del escritor español Arturo Pérez-Reverte, publicada en el año 2000.
 La carta esférica, adaptación cinematográfica de la novela anterior, escrita y dirigida por Imanol Uribe, que se estrenó en el año 2007.